Freixanet, antiguo municipio de la provincia de Gerona, absorbido en 1965 por Camprodón (España). También una entidad de población actual en Camprodón llamada Freixenet.
 Freixenet de Segarra, antiguamente también Freixanet, localidad del municipio de Sant Guim de Freixenet, en la provincia de Lérida (España).
 Freixinet, antiguamente también Freixanet, localidad del municipio de Riner, en la provincia de Lérida (España).